Carel Oberstadt
Oberstadt (Duitsland)
Oberstadt (Luxemburg) een stadsdeel van Luxemburg (stad)